Изенбек () — фамилия немецкого происхождения.

Братья Изенбеки:
 Изенбек, Сергей Артурович (1883—1962) — крупный учёный ВМФ СССР в области вооружений;
 Изенбек, Фёдор Артурович (Али Изенбек) (1890—1941) —  живописец, полковник Белой Армии.